Het schansspringen vanaf de grote schans voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 16 en 17 februari 2018 in het Alpensia Jumping Park. Regerend olympisch kampioen was de Pool Kamil Stoch. Stoch wist met succes zijn titel te verdedigen.

Tijdschema

Uitslag

Kwalificatie 
Via de kwalificatie plaatsen 50 schansspringers zich voor de finale.

Finale

Bronvermelding 
  Uitslag kwalificatie
  Uitslag

Mannen 106